Het ATP-toernooi van Indianapolis 2000 (met de officiële naam RCA Championships) vond plaats van 14 tot en met 20 augustus 2000. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen van het Indianapolis Tennis Center in de Amerikaanse stad Indianapolis.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Indianapolis
ATP-toernooi van Atlanta